Christiane Minazzoli (1931-2014) est une actrice française.
 Danielle Minazzoli (née en 1941) est une actrice française.